South – płyta Heather Nova
 South – zespół rockowy z Wielkiej Brytanii
Gminy w USA:
 South (ang. South Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 South (ang. South Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dade